Carstairs kan syfta på följande:
 Carstairs, Kanada, ort i Alberta, Kanada
 Carstairs, Skottland, ort i Storbritannien